Ел Аројон има више значења:

 Ел Аројон (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Аројон (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику